Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Lautrec » :
 Le régiment de Lautrec cavalerie
 Le régiment de Lautrec dragons

Homonymie d'unités militaires